Велика Британія на зимових Олімпійських іграх 2018, які проходили з 9 по 25 лютого в Пхьончхані (Південна Корея), представлена 58 спортсменами в 11 видах спорту.

Медалісти

Спортсмени

Біатлон

Бобслей

Гірськолижний спорт 

Змішані

Керлінг

Чоловічий турнір 

Склад команди (жирним виділений скіп):

Груповий етап 

Сесія 1
14 лютого, 9:05 (UTC+9)

 Сесія 2 
14 лютого, 20:05 (UTC+9)

 Сесія 3
15 лютого, 14:05 (UTC+9)

 Сесія 5 
16 лютого, 20:05 (UTC+9)

 Сесія 6
17 лютого, 14:05 (UTC+9)

 Сесія 8
18 лютого, 20:05 (UTC+9)

 Сесія 9 
19 лютого, 14:05 (UTC+9)

 Сесія 10 
20 лютого, 9:05 (UTC+9)

 Сесія 12 
21 лютого, 14:05 (UTC+9)

Плей-офф

Жіночий турнір 

Склад команди

 Сесія 1
14 лютого, 14:05 (UTC+9)

 Сесія 2
15 лютого, 09:05 (UTC+9)

 Сесія 3
15 лютого, 20:05 (UTC+9)

 Сесія 5
17 лютого, 09:05 (UTC+9)

 Сесія 6
17 лютого, 20:05 (UTC+9)

 Сесія 7
18 лютого, 14:05 (UTC+9)

 Сесія 9
19 лютого, 20:05 (UTC+9)

 Сесія 10
20 лютого, 14:05 (UTC+9)

 Сесія 11
21 лютого, 09:05 (UTC+9)

Півфінал

Матч за 3 місце

Лижні перегони 

Дистанційні перегони

Спринт

Скелетон

Санний спорт

Сноубординг 

Фристайл

Сноубордкрос

Фігурне катання

Фристайл 

Акробатика

Галфпайп

Скікрос

Шорт-трек

Примітки 

2018
2018 у британському спорті